Coma White — промосингл группы «Marilyn Manson», а также последняя песня из альбома «Mechanical Animals», не считая последнего трека, за которым закрепилось название «Untitled». Несмотря на то, что состоялся выход только промосингла, подобно «Man That You Fear» и «Cryptorchid», на песню был снят клип. Клип также является некой прелюдией в следующую работу «Marilyn Manson» под названием «Holy Wood». Позже вокруг клипа разгорелась бурная полемика, что также помогло клипу стать одним из наиболее популярных на музыкальном телеканале «MTV». По непроверенным данным считается, что клип является фаворитом среди фанатов группы, а сама песня — наиболее серьёзно воспринятой песней с одного из наиболее нашумевших альбомов группы.

Список композиций 
Американский проморелиз
 «Coma White» (Radio Edit) — 4:19

Клип 
Видеоклип, срежиссированный Сэмюэлем Байером и впервые показанный по MTV 13 сентября 1999 года, представляет искажённую реконструкцию убийства Джона Ф. Кеннеди. Мэнсон, изображая Кеннеди, машет своим поклонникам. На полпути в Мэнсона стреляют, и он заваливается, головой оказываясь на коленях Роуз МакГоуэн, и умирает. Затем Мэнсон появляется прибитым к деревянному распятию, подобно Иисусу Христу.

В то время как показанная история не связана с текстом песни, содержание видео предвестило некоторые темы на следующем альбоме группы, "Holy Wood".

Примечания

Ссылки 
 Информация о «Coma White» на сайте MansonWiki
 Информация о релизе промо на сайте Discogs
 Клип на сайте YouTube

Coma White
Песни Marilyn Manson